Liga Środkowoeuropejska w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 (albo Liga MEVZA 2022/2023) − 18. sezon ligi środkowoeuropejskiej w piłce siatkowej zorganizowany przez Middle European Volleyball Zonal Association (MEVZA). Zainaugurowany został 1 listopada 2022 roku.

W lidze środkowoeuropejskiej w sezonie 2022/2023 uczestniczyło 11 drużyn z czterech państw: Austrii, Chorwacji, Słowacji oraz Słowenii. W rozgrywkach zadebiutowały dwa kluby:  oraz , natomiast po przerwie powróciły  oraz .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy finałowej, w ramach której rozegrano półfinały oraz finał. W fazie zasadniczej drużyny rozegrały między sobą po jednym spotkaniu. Cztery najlepsze awansowały do półfinałów. W półfinałach zespoły rywalizowały w parach w formie dwumeczów. Zwycięzcy półfinałów rozegrali jeden mecz finałowy.

Finał odbył się 17 marca 2023 roku w hali sportowej w Kamniku. Po raz 13. mistrzem ligi środkowoeuropejskiej został klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
Liga MEVZA w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy finałowej.

W fazie zasadniczej drużyny rozegrały między sobą po jednym spotkaniu. Mecze odbywały się w systemie turniejowym. Łącznie rozegrano 19 turniejów w ramach pięciu kolejek. Gospodarzami poszczególnych turniejów były drużyny uczestniczące w rozgrywkach. Do fazy finałowej awansowały cztery najlepsze drużyny. Pozostałe zespoły zakończyły rozgrywki odpowiednio na miejscach 5-11.

Faza finałowa składała się z półfinałów oraz finału. Półfinały grane były w formie dwumeczów. Pary półfinałowe utworzone zostały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej zgodnie z kluczem: 1–4; 2–3. Jeżeli w dwumeczu obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, o awansie decydował tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednego z zespołów. Gospodarzem pierwszego meczu w parze był zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce. Przegrani w parach półfinałowych zostali sklasyfikowani odpowiednio na 3. i 4. miejscu zgodnie z tabelą fazy zasadniczej. Zwycięzcy w parach półfinałowych rozegrali jeden mecz finałowy.

Drużyny uczestniczące 
W lidze MEVZA w sezonie 2022/2023 uczestniczyło 11 drużyn: 3 z Austrii (,  i ), 3 z Chorwacji (,  i ), 3 ze Słowenii (,  i ) oraz 2 ze Słowacji ( i ).

W porównaniu z poprzednim sezonem do rozgrywek nie zgłosiły się austriacki  i słowacki . W lidze MEVZA zadebiutowały dwa kluby:  oraz .  poprzednio w lidze środkowoeuropejskiej startował w sezonie 2015/2016, natomiast  – w sezonie 2019/2020.

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników 

Źródło: MEVZA

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Środkowoeuropejska w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej